Vlčí hory nebo Vlčí Hory může znamenat:
místopisné označení (část obce, místní název)
 Vlčí Hory: malá vesnice, část obce Staré Bříště v okrese Pelhřimov
 Vlčí hory: místní název v katastrálním území obce Miskovice, nedaleko NPP Rybníček u Hořan ()

název filmu
 Vlčí hory (film): český název španělského přírodopisného dokumentárního filmu Las Montañas del lobo z roku 2003

Související články 
 Vlčí hora

Rozcestníky_-_místopisné_jméno